Habia cristata é uma espécie de ave da família Thraupidae.

É endémica da Colômbia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Referências 

Habia
Aves da Colômbia
Aves descritas em 1875